«Ebony and Ivory» () — песня в исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера, вышедшая в марте 1982 года и возглавлявшая чарты США, Великобритании и многих других стран. Композиция посвящена идее мирного и гармоничного сосуществования людей разной расовой принадлежности. В образе эбенового дерева предстаёт африканская (чернокожая) раса, в образе слоновой кости — европейская (белая) раса; сочетание этих материалов на клавиатуре фортепиано символизирует идею гармоничных межрасовых отношений.

История 
Песня вышла 29 марта 1982 года и входила в альбом Пола Маккартни Tug of War. «Ebony and Ivory» 7 недель возглавляла американский хит-парад Billboard Hot 100, став в результате синглом № 4 всего 1982 года.

Для Маккартни эта песня стала рекордной по числу недель на вершине чарта среди всех его постбитловских работ и 2-й за всю карьеру после сингла «Hey Jude» (вместе с The Beatles); для Стиви Уандера песня стала рекордной для всей его карьеры по числу недель на первом месте хит-парада. Кроме того, эта песня стала первой для любого участника группы Beatles хитом в R&B чартах Billboard.

В 2008 году песня была названа № 59 в списке журнала Billboard «Greatest Songs of all time».

Список композиций 
 7" single
 «Ebony and Ivory» (with Stevie Wonder)
 «Rainclouds»

 12" single
 «Ebony and Ivory» (with Stevie Wonder)
 «Rainclouds»
 «Ebony and Ivory» (solo version)
 «Ebony and Shaft» (Funky version)

Участники записи 
 Пол Маккартни: бас-гитара, гитара, синтезаторы, фортепиано, вокодер, перкуссия, вокал
 Стиви Уандер: синтезаторы, электропианино, ударные, перкуссия, вокал

Цензура 
Во времена господства в ЮАР политики апартеида песня была запрещена Южно-Африканской телерадиовещательной корпорацией; она стала единственной запрещённой в этой стране песней в сольной карьере Пола Маккартни. Официальной причиной запрета было объявлено то, что Стиви Уандер, получив в 1984 году премию «Оскар» за песню «I Just Called to Say I Love You», посвятил эту награду Нельсону Манделе.

Положение в хит-парадах

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни 1982 года
Синглы 1982 года
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Песни, написанные Полом Маккартни
Песни Пола Маккартни
Песни Стиви Уандера